Comitatul Harding, conform originalului Harding County este unul din cele 33 de comitate ale statului New Mexico din Statele Unite ale Americii. Conform datelor furnizate de recensământul Uniunii din anul 2010, populația sa fusese de 695, făcând din acesta cel mai slab populat comitat al statului și unul dintre cele mai rar populate din întreaga Uniune. Sediul comitatului se găsește în satul Mosquero.  Comitatul a fost numit după președintele american Warren G. Harding (cel de-al douăzecișișaptelea președinte), fiind creat prin partajarea comitatului Union și a unei părți din comitatul Mora, chiar în ziua inaugurări sale ca președinte, 4 martie 1921.

Geografie 

According to the U.S. Census Bureau, the county has a total area of , of which  is land and  (0.03%) is water. It is divided between a high, nearly treeless prairie to the northwest (the southern limit of the High Plains), and a lower semi-desert rangeland to the southeast, by the eastern portion of the steep Canadian Escarpment. The Canadian River, in a deep and narrow canyon, forms the western border with Mora County; the southwest border runs along the edge of the Bell Ranch land in San Miguel County. The eastern part of Harding County is underlain in part by the Bravo Dome carbon dioxide gas field, which is commercially extracted.

Comitate adiacente 

 Comitatul Union - nord, nord-est;
 Comitatul Quay - sud-est;
 Comitatul San Miguel - sud;
 Comitatul Mora - vest și
 Comitatul Colfax - nord-vest.

Zone protejate național 

 Kiowa National Grassland (part)

Demografie

2010 
Whereas according to the 2010 U.S. Census Bureau:

86.9% White
0.3% Black
1.2% Native American
0.0% Asian 
0.0% Native Hawaiian or Pacific Islander 
1.4% Two or more races
10.2% Other races 
43.0% Hispanic or Latino (of any race)

2000 

As of the census of 2000, there were 810 people, 371 households, and 231 families residing in the county.  The population density was 0.38 people per square mile (0.15/km²).  There were 545 housing units at an average density of 0.26 per square mile (0.1/km²).  The racial makeup of the county was 84.32% White, 0.37% Black or African American, 1.36% Native American, 10.62% from other races, and 3.33% from two or more races.  44.94% of the population were Hispanic or Latino of any race.

There were 371 households out of which 22.10% had children under the age of 18 living with them, 52.60% were married couples living together, 7.50% had a female householder with no husband present, and 37.50% were non-families. 35.30% of all households were made up of individuals and 21.00% had someone living alone who was 65 years of age or older.  The average household size was 2.18 and the average family size was 2.84.

In the county the population was spread out with 20.20% under the age of 18, 4.60% from 18 to 24, 18.80% from 25 to 44, 28.10% from 45 to 64, and 28.30% who were 65 years of age or older.  The median age was 49 years. For every 100 females there were 102.50 males.  For every 100 females age 18 and over, there were 102.50 males.

The median income for a household in the county was $26,111, and the median income for a family was $36,667. Males had a median income of $22,750 versus $15,750 for females. The per capita income for the county was $16,240.  About 12.90% of families and 16.30% of the population were below the poverty line, including 31.30% of those under age 18 and 11.30% of those age 65 or over.

Localități (sate) 

 Mosquero
 Roy

A se vedea și 

 National Register of Historic Places listings in Harding County, New Mexico

Referințe, note 

Fondări în 1921
 
Comitate din statul New Mexico, SUA
Toate comitatele din SUA